All the World's a Stage — перший концертний альбом канадського рок-гурту Rush, виданий в 1976 році.

Список композицій

Учасники запису 
Rush
 Гедді Лі — вокал, бас-гітара, синтезатори
 Алекс Лайфсон — гітара, синтезатори
 Ніл Пірт — ударні
Технічний персонал
 Rush і Террі Браун — продюсери
 Террі Браун — звукорежисер

Позиції в чартах

Позиції в чартах

Примітки